Albert Meister – sociologo svizzero
Paul Meister – schermidore svizzero

Altri progetti